Группа галактик NGC 4038 — группа галактик в созвездии Ворона и Чаши. Группа может содержать от 13 до 27 галактик. Наиболее известными галактиками являются галактики Антенны, пара взаимодействующих галактик.

Представители группы 
В таблице ниже указаны галактики, принадлежность которых данной группе указана в Каталоге ближайших галактик, обзоре Fouque и др., каталоге LGG и трёх списках групп, созданных на основе выборки ближайших галактик в оптическом диапазоне, созданной Giuricin и др.

Также в некоторых случаях к группе относят галактики PGC 37513, PGC 37565 и UGCA 270. Точное количество объектов в группе неизвестно.

Расположение 
Группа галактик NGC 4038 наряду с остальными галактиками и группами галактик являются частью облака Чаши, являющегося частью Сверхскопления Девы.

См. также 
 Группа галактик M96

Примечания 

Ворон (созвездие)
Чаша (созвездие)